Borba ili bijeg (eng. Fight or flight) treća je epizoda američke znanstveno-fantastične serije, Zvjezdane staze: Enterprise. Premijerno je prikazana 3. listopada 2001.

Radnja 

Dok se Hoshi dvoji oko svog bolesnog ljubimca puža, Reed i Mayweather se brinu zbog Enterpriseovih ciljničkih skenera koji nisu poravnani pravilno. Kapetan Archer naređuje izlazak iz warpa kako bi Reed mogao testirati novu konfiguraciju na nekom od obližnjih asteroida. Tamo T’Pol detektira nepoznati brod koji se čini "mrtvim u svemiru". Ona preporučuje da ne ometaju vanzemaljsku privatnost, ali Archer inzistira na pregledu broda iz blizine kako bi utvrdio tko je zaustavio brod i zašto.

Unatoč tome što je Archer odredio da Sato bude u izvidničkoj ekipi, časnica zadužena za komunikacije, zahtjeva da ostane na brodu kako bi mogla ući u jezičnu bazu podataka. Kapetan odbija taj zahtjev, čak i nakon što ona priznaje da postaje klaustrofobična u svemirskim odijelima. Zajedno s Reedom, ukrcavaju se na izvanzemaljsku letjelicu, gdje Hoshi otkriva više mrtvih tijela zakačenih na cijevi koje izvlače tekućinu iz njih. Archer želi ostati sve dok ne mogu odrediti tko je počino ovaj zločin, ali ipak slijedi sugestiju T’Pol da odu prije nego što se agresor vrati po žrtvu.

Sato priznaje Phloxu da ne vjeruje da joj je mjesto u svemiru. Doktor sugerira da se ona i njezin puž vrate u sigurnije okruženje. Za to vrijeme Archer se dvoumi oko svoje odluke da napusti tuđinska tijela. Kada T’Pol kaže da se Vulkanci nikada ne bi ukrcali na uništenu letjelicu jer bi to prekršilo njihov kodeks ponašanja, kapetan dodaje da ljudi imaju svoj kodeks ponašanja. Naređuje svojim časnicima da obrnu kurs. Na letjelici Axanar, Phlox shvaća da tko god da je ubio ove tuđince htio je ‘požeti’ njihov triglobulin. Sato prevodi i emitira tuđinski poziv u pomoć.

Tada se vraćaju ubojice, zajedno s axanarskom letjelicom koja se javlja na Satin poziv u pomoć. Axanarski kapetan u početku misli da je kapetan Enterprisea napao njegove ljude, ali Sato je do tada naučila dovoljno njihovog jezika da ga uvjeri da su oni samo pokušali pomoći nakon što su nepoznati napadači pobili posadu Axanara. U zahvalnosti, njegov brod spašava Enterprise od agresora. Archer se zahvaljuje Hoshi jer im je pridobila saveznika.

Izvor 
Star Trek Centar - Fight or Flight (Borba ili bijeg)

Vanjske poveznice 
Startrek.com - Fight or Flight 

Epizode Zvjezdanih staza, Enterprise